A 2008–2009-es UEFA-bajnokok ligája a legrangosabb európai kupa, mely ezen a nevén 17., jogelődjeivel együttvéve 54. alkalommal került kiírásra. A döntőt a római Olimpiai Stadionban rendezték. A sorozatot a spanyol FC Barcelona nyerte meg, története során 3. alkalommal.

Csapatok 
A csapatokat adó 52 nemzetből (Liechtenstein nem rendez nemzeti ligát) összesen 76 klub vehet részt a bajnokok ligájában. Az országokat a nemzeti szövetségek UEFA-együtthatói alapján rangsorolják. A címvédő helye nem lett kihasználva, mivel a Manchester United a Premier League megnyerésével automatikus résztvevő, így néhány csapat egy selejtezőkörrel később kezdhette meg a selejtezőket.

Alább látható, hogy az egyes szövetségek hány csapatot indíthatnak a bajnokok ligájában:
 1–3. szövetségek (Spanyolország, Anglia, Olaszország): mindegyikből négy csapat indulhat
 4–6. szövetségek (Franciaország, Németország, Portugália): mindegyikből három csapat indulhat
 7-15. szövetségek (Románia, Hollandia, Oroszország, Skócia, Ukrajna, Belgium, Csehország, Törökország, és Görögország): mindegyikből két csapat indulhat
 16-53. szövetségek (a maradék, kivéve Liechtenstein): mindegyikből egy csapat indulhat

Első selejtezőkör (28 csapat)
 a 25-53. szövetségek bajnokai
Második selejtezőkör (28 csapat)
 az első selejtezőkör 14 győztese
 a 17-24. szövetségek bajnokai (Svájc, Norvégia, Izrael, Szerbia, Dánia, Ausztria, Lengyelország és Magyarország)
 a 10-15. szövetségek bajnoki második helyezettjei
Harmadik selejtezőkör (32 csapat)
 a második selejtezőkör 14 győztese
 a 11-16. szövetségek bajnokai
 a 7-9. szövetségek bajnoki második helyezettjei
 az 1-6. szövetségek bajnoki harmadik helyezettjei
 az 1-3. szövetségek bajnoki negyedik helyezettjei
Csoportkör (32 csapat)
 a harmadik selejtezőkör 16 győztese
 az 1-10. szövetségek bajnokai
 az 1-6. szövetségek bajnoki második helyezettjei

 CV – Címvédő
 1 – Korábbi selejtezőkörből helyezték fel, mivel a címvédő jogát nem használták fel

Selejtezők 

A selejtezőket három fordulóban bonyolították le 2008. július 15. és szeptember 3. között. A selejtezőben 60 csapat vett részt.

1. selejtezőkör 
Az első selejtezőkör párosításainak győztesei a második selejtezőkörbe jutottak, a vesztesek kiestek. Az első mérkőzéseket 2008. július 15-én és 16-án, a visszavágókat július 22-én és 23-án játszották.

|}

2. selejtezőkör 
A 2. selejtezőkör párosításainak győztesei a 3. selejtezőkörbe jutottak, a vesztesek kiestek. Az első mérkőzéseket 2008. július 29-én és 30-án, a visszavágókat augusztus 5-én és 6-án játszották.

|}

3. selejtezőkör 
A 3. selejtezőkör párosításainak győztesei a csoportkörbe jutottak, a vesztesek az UEFA-kupa első fordulójába kerültek. Az első mérkőzéseket 2008. augusztus 12-én és 13-án, a visszavágókat augusztus 26-án és 27-én játszották.

|}

Csoportkör 

A csoportkörben 32 csapat vett részt, a sorsoláskor nyolc darab négycsapatos csoportot képeztek. A csoportokban a csapatok körmérkőzéses, oda-visszavágós rendszerben mérkőztek meg egymással.  A csoportok első  két helyezettje az egyenes kieséses szakaszba jutott. A harmadik helyezettek az UEFA-kupa egyenes kieséses szakaszába kerültek. A negyedik helyezettek kiestek. A mérkőzéseket 2008. szeptember 16. és december 10. között játszották.

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

G csoport

H csoport

Egyenes kieséses szakasz 

Az egyenes kieséses szakaszban az a 16 csapat vett részt, amelyek a csoportkör során a saját csoportjuk első két helyének valamelyikén végeztek.

Ágrajz

Nyolcaddöntők 
Az első mérkőzéseket 2009. február 24-én és 25-én, a visszavágókat március 10-én és 11-én játszották.

|}

Negyeddöntők 
A negyeddöntők sorsolását március 20-án tartották a svájci Nyonban. Az első mérkőzéseket április 7-én és 8-án, a visszavágókat pedig április 14-én és 15-én játszották.

|}

Elődöntők 
Az elődöntők sorsolását március 20-án tartották a negyeddöntők sorsolása után. Az első mérkőzéseket április 28-án és 29-én, a visszavágókat pedig május 5-én és 6-án játszották.

|}

Döntő

Góllövőlista 

A góllövőlista nem tartalmazza a selejtezőkön szerzett találatokat.

Utolsó frissítés: 2009. május 27.
Forrás: uefa.com

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 2008–2009-es UEFA-kupa
 2008-as Intertotó-kupa